Doña Blanca puede referirse a:

 la noble francesa y reina consorte de Castilla Blanca de Borbón; 
 una cepa de uva blanca, Moza Fresca;
 un yacimiento arqueológico, Yacimiento de Doña Blanca y un castillo cercano, Castillo de Doña Blanca;
 una calle en Jerez de la Frontera;
 el Poblado de Doña Blanca en El Puerto de Santa María.